Lilla bezeichnet: 

 Lilla (Rebsorte) eine Rebsorte 
 Lilla (Quarry Hunslet) eine Lokomotive

Lilla ist der Familienname von

 Joachim Lilla (1951–2020), deutscher Archivar und Historiker
 Mark Lilla (* 1956), US-amerikanischer Politikwissenschaftler und Publizist